Animal Crossing, een mediafranchise en computerspelserie van Nintendo.
Animal Crossing, het eerste deel van de spelserie in Europa, uit 2001.
 Animal Crossing: Wild World, een spel uit 2005 voor de Nintendo DS.
 Animal Crossing: Let's Go to the City, een spel uit 2008 voor de Wii.
 Animal Crossing: New Leaf, een spel uit 2012 voor de Nintendo 3DS.
Animal Crossing: New Horizons, een spel uit 2020 voor de Nintendo Switch.

 Spellen die zich niet afspelen in de hoofdserie van Animal Crossing.
Animal Crossing: Happy Home Designer, een spin-off uit 2015 voor de Nintendo 3DS.
Animal Crossing: amiibo Festival, een spin-off uit 2015 voor de Wii U.
Animal Crossing: Pocket Camp, een spin-off uit 2017 voor Android en iOS.